Zinho ou Crizam César de Oliveira Filho — futebolista brasileiro
Estádio Municipal Zinho de Oliveira — estádio de futebol da cidade de Marabá, Pará

Ver também

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos